Václav Dědina může být:

 Václav Dědina (geomorfolog) (1870–1956) – český profesor geomorfologie a zeměpisu
 jeden ze pseudonymů Rudolfa Mertlíka (1913–1985), českého básníka a spisovatele
 Václav Dědina (hudebník) – český hudebník, člen skupiny Banjo Band